Basket Rimini Crabs ist ein Basketballverein aus dem italienischen Rimini.

Der Verein wurde 1947 unter dem Namen Polisportiva Libertas gegründet. Während der 1970er stieg er unter dem Namen Basket Rimini in die zweithöchste italienische Spielklasse Serie A2 auf und spielte damit erstmals in seiner Geschichte auf professionellem Niveau. 1984 stieg man in die höchste Spielklasse Serie A1 auf, der man bis 2001 nach mehreren Ab- und Aufstiegen insgesamt acht Spielzeiten lang angehörte. Die beste Platzierung war ein achter Platz in der Saison 1985/86. Zudem gelang zweimal die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb; in den Spielzeiten 1998/99 und 1999/2000 spielte man jeweils im Korać-Cup.

2001 stieg man in die neugegründete Legadue ab, die die Serie A2 ersetzt hatte, und fügte als Zusatz Crabs seinem Vereinsnamen hinzu. Nachdem man dieser Spielklasse zehn Jahre lang angehört hatte, wurde dem Verein 2011 die Lizenz zum professionellen Spielbetrieb entzogen. Die erste Mannschaft startete ihren Spielbetrieb in der vierthöchsten Spielklasse Divisione Nazionale B (DNB) neu.

Einige Jugendmannschaften des Vereins gewannen in den 1980er und 1990er die nationale Meisterschaft. Bekannteste Spieler des Vereins waren unter anderem Carlton Myers und Alex Righetti, die ihre Profikarrieren in Rimini starteten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Rimini
Sport (Rimini)
Sportverein in der Emilia-Romagna
Gegründet 1947